AWZ steht für:
 Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie
 Ahvaz Airport (IATA-Code), iranischer Flughafen
 Alles was zählt, eine Seifenoper von RTL
 Air West (ICAO-Code), sudanesische Fluggesellschaft
 Ausschließliche Wirtschaftszone im internationalen Seerecht
 Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Deutschen Bundestag 
 Automobilwerk Zwickau, ein ehemaliger Fahrzeughersteller 

Abkürzung